Red Bull 400, Red Bull 400 World Series of Extreme Running – międzynarodowe zawody założone przez firmę Red Bull. To najbardziej ekstremalny i najbardziej stromy 400-metrowy wyścig na świecie. W zawodach bierze udział ponad 1000 zawodników z całego świata. Zawodnicy muszą pokonać dystans 400 metrów od dołu do szczytu najazdu skoczni narciarskiej. Pierwsza edycja zawodów na tym obiekcie odbyła się 25 września 2011 roku na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf.

Do tej pory zawody były rozgrywane w 18 krajach: Austria, Czechy, Finlandia, Francja, Japonia, Kanada, Kazachstan, Korea Południowa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Turcja, Szwajcaria, Włochy.

Miejsca rozgrywania zawodów

Zawody

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodów 

Imprezy Red Bull
Zawody lekkoatletyczne